Elisa Balsamo ist der Name folgender Personen:

* Elisa Balsamo (Tennisspielerin) (* 1983), italienische Tennisspielerin 
 Elisa Balsamo (Radsportlerin) (* 1998), italienische Radrennfahrerin